Lindoiensi – abitanti di Lindóia do Sul
Lindoiensi – abitanti di Águas de Lindóia